Tjuleni ist der Name folgender Inseln:

 Tjuleni-Insel im Ochotskischen Meer
 Tjuleni-Inseln im Kaspischen Meer